Pia - lava-louça 
Piã - doença tropical infecciosa da pele, ossos e cartilagens
Piá - ex-futebolista brasileiro
Torrevecchia Pia, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos